Who Is It (Björk), een single van de IJslandse zangeres Björk.
 Who Is It (Michael Jackson), een single van de Amerikaanse zanger Michael Jackson.